Carl Heinrich Bloch (n. 23 mai 1834 – d. 23 februarie 1890) a fost un pictor danez.

Biografie

Influențe 

For over 40 years The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints has made heavy use of Carl Bloch's paintings, mostly from the Frederiksborg Palace collection, in its church buildings and printed media.  The LDS church has produced films depicting scriptural accounts of Christ's mortal ministry, using Bloch's paintings as models for the colour, light and overall set design as well as the movement of the actors in many of the films' scenes.  The most notable example of this is the movie The Testaments of One Fold and One Shepherd.

You can see a scrolling set of his pictures and schedule a visit to the Museum of Fine Art, Brigham Young University, Provo, Utah.

Galerie

Referințe 

 Biography and Online Gallery of Carl Bloch, Hope Gallery and CarlBlock.com, 2007 ,

Legături externe 

 www.CarlBloch.org 43 paintings by Carl Heinrich Bloch
 Life of Christ: The Art of Carl Bloch

Nașteri în 1834
Nașteri pe 23 mai
Decese în 1890
Decese pe 22 februarie
Absolvenți ai Acadedemiei regale daneze de arte frumoase
Danezi ai secolului al 19th-lea
Oameni din Copenhaga
Pictori danezi